Ami – aparat fotograficzny
 Ami – demon i upadły anioł
 Ami – japońskie imię żeńskie
 Ami – grupa etniczna Aborygenów tajwańskich

AMI jako skrót:
 Acute myocardial infarction – ostry zawał mięśnia sercowego
 Aeronautica Militare Italiana – siły powietrzne Włoch
 Alternate Mark Inversion – kod trójstanowy
 American Megatrends Incorporated – przedsiębiorstwo informatyczne
 Australian Motor Industries – niedziałająca fabryka samochodów z Australii
 Advanced Metering Infrastructure – zaawansowana infrastruktura pomiarowa
 Anugerah Musik Indonesia – indonezyjskie nagrody muzyczne

Osoby i postacie fikcyjne o imieniu lub nazwisku Ami:
 Ami Argand – szwajcarski fizyk, chemik, konstruktor i wynalazca
 Ammi Ajjalon – kontradmirał, wysoki oficer izraelskiej Marynarki Wojennej
 Ami Ghia – badmintonistka
 Ami James – amerykański tatuażysta, przedsiębiorca i projektant
 Ami Mizuno – postać z mangi oraz anime Czarodziejka z Księżyca
 Ami Ōnuki – wokalistka japońskiej grupy popowej Puffy AmiYumi
 Ami Suzuki – japońska piosenkarka, autorka tekstów piosenek, modelka i tancerka
 Ami Tokitō – japońska piosenkarka j-popowa

Inne:
 Ben Ammi – moszaw położony w samorządzie regionu Matte Aszer, w Dystrykcie Północnym, w Izraelu
 Citroën Ami – osobowy samochód kompaktowy